Ak-Dovurak (ruski:Ак-Довурак) je grad u Rusiji, u republici Tuvi.

Stanovništvo 

Broj stanovnika: 13.200 (2002.)

Drugo je po veličini naselje u republici Tuvi.

Vremenska zona: Moskovsko vrijeme + 4

Gradovi u Rusiji
Tuva